

Gentilé 
 Les Albigeois sont les habitants dAlbi (France, Tarn).

Histoire 
 Le vocable albigeois est un des noms servant à désigner les adeptes du catharisme. Ce terme est construit sur le mot latin "albus" qui signifie "blanc" par opposition aux inquisiteurs habillés de noir, qui pourchassaient les cathares ; dans ce cas, s'agissant de la désignation de membres d’un mouvement religieux, le mot s'écrit avec une minuscule initiale (de la même façon que l'on parle des chrétiens ou des musulmans) ; on parlera ainsi des « albigeois ». Ceci permet notamment de les distinguer des habitants de la ville d’Albi : les Albigeois (voir ci-dessus).
 L'Albigeois est le nom donné à la vicomté d'Albi, région historique qui faisait partie de l'ancienne province du Languedoc.
 La judicature d'Albigeois était une circonscription judiciaire de l'Albigeois apparue au .
 Le Bas-Albigeois était une circonscription judiciaire de l'Albigeois apparue au .
 La croisade des albigeois (1208-1229) est la croisade proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie, principalement le catharisme.

Géographie 
 L'Albigeois est le nom d'une région naturelle de France, située à l'est du Bassin aquitain, autour de la ville d'Albi.
 Le Pays Albigeois Bastides est une circonscription d'aménagement du territoire française située dans le département du Tarn.
 La communauté d'agglomération de l'Albigeois est un établissement public de coopération intercommunale dont la ville principale est Albi (Tarn).